Kostadinovac je lahko:
 Kostadinovac, Hrvaška
 Kostadinovac, Srbija